The Electric Light Orchestra (album) (in Amerika uitgebracht als No Answer), het debuutalbum van de Britse rockgroep Electric Light Orchestra
 No Answer (2010), een Amerikaanse film uit 2010
 No Answer (2015), een Britse kortfilm uit 2015
 Teilnehmer Antwortet Nicht (Engelse titel No Answer), een Duitse film uit 1932